IV Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 1955 odbyły się w Rumunii między 15 czerwca a 26 czerwca 1955 roku. Mecze rozgrywane były w Bukareszcie.

Tytuł sprzed czterech lat broniła reprezentacja Związku Radzieckiego. Mistrzostwo zdobyła po raz drugi reprezentacja Czechosłowacji.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 14 drużyn które zostały podzielone na 4 grupy. Do grupy finałowej awansowały dwa pierwsze zespoły z każdej z grup. Zwycięzca tej grupy zdobywał mistrzostwo. Zespoły z pozostałych miejsc walczyły ze sobą zajmując miejsca od 9-14.

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Grupa D 
Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa dla miejsc 9-14 
Tabela

Grupa mistrzowska 
Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

1955 w piłce siatkowej
1955 w Rumunii
Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
Piłka siatkowa w Rumunii
Zawody sportowe w Bukareszcie